Ноц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ноц, Константин фон (род. 1971) — немецкий юрист и политик.
 Ноц, Седрик (род. 1974) — азербайджанский горнолыжник, родом из Швейцарии.
 Ноц, Ханс Якоб (1891—1967) — швейцарский эсперантист немецкого происхождения.